Là-bas peut désigner :

Cinéma 
Là-Bas, un film documentaire français réalisé en 2006 par Chantal Akerman ;
Là-Bas, un film italien réalisé en 2011 par Guido Lombardi (titre italien: Là-Bas - Educazione criminale)

Divers 
Là-bas, chanson de Jean-Jacques Goldman en duo avec Sirima sorti en 1987 ;
Là-bas, chanson de Noir désir ;
Là-bas, un roman de Joris-Karl Huysmans paru en 1891 ;
Là-Bas, un magazine sur la solidarité internationale ;
Là-bas si j'y suis, une émission de radio diffusée sur France Inter de 1989 à 2014 puis en ligne.